Podslon peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Подслон) :
Podslon, village bulgare de l'obchtina Dobritchka, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Podslon, village bulgare de l'obchtina de Stara Zagora, situé dans l'oblast de Stara Zagora.